Jäggi ist der Familienname folgender Personen:

 August Jäggi (1879–1947), Schweizer Journalist und Politiker
 Beat Jäggi (1915–1989), Solothurner Mundartdichter
 Bernhard Jäggi (1869–1944), Schweizer Politiker
 Carola Jäggi (* 1963), Schweizer Kunsthistorikerin
 Christian J. Jäggi (* 1952), Schweizer Ethnologe und Publizist
 Jakob Jäggi (1829–1894), Schweizer Botaniker
 Jürg Jäggi (1947–2011), Schweizer Eishockeytorwart
 Othmar Jäggi (* 1967), Schweizer Klassischer Archäologe
 Paul Jäggi (Paul Jäggi-Ochsenbein; 1936–2016), Schweizer Politiker
 Peter Jäggi (1909–1975), Schweizer Rechtswissenschaftler
 René C. Jäggi (* 1948), Schweizer Unternehmer und Sportmanager
 Ueli Jäggi (* 1954), Schweizer Schauspieler

Jäggi steht für:
 eine ehemalige Buchhandlung in Basel, siehe Thalia Bücher #Übernahmen und Beteiligungen (Auswahl)

Siehe auch:
 Jaggi
 Jaeggi
 Jaeggy